Lambertusstraße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lambertusstraße 6 (Düsseldorf)
 Lambertusstraße 6 in Maring-Noviand, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Maring-Noviand